Александр Лунёв:
 Лунёв, Александр Викторович (род. 1952) — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 Лунёв, Александр Петрович (род. 1967) — российский музыкант, композитор и музыкальный продюсер.